Приморское — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области, входит в состав муниципального образования Пограничное сельское поселение.

География 
Располагается на берегу Калининградского залива в 36 км к юго-западу от Калининграда.

История 
В 1820 году земли в этом месте арендовал помещик Карл Пассарге, а затем приобрел их на аукционе в 1832 году. В 1860 году он продал имущество семье Хофман, далее перешло семье Кох и, наконец, семье Schichau в 1934 году.

В 1910 году в общей сложности проживало 161 человек. Число жителей увеличилось в 1933 году до 172, в 1939 году до 225.

До 1945 года входил в графство Хайлигенбайля Кёнигсбергской области прусской провинции Восточная Пруссия.

С 1947 года носит название Приморское Калининградской области.

Население

Литература 
 Wulf D. Wagner: Die Güter des Kreises Heiligenbeil in Ostpreußen. Rautenberg, Leer 2005 ISBN 3-7921-0640-X.

Примечания 

Населённые пункты Багратионовского района